, vocaliste indien.
 Sheela, actrice indienne.
 , un médecin canadien.
 , un millionnaire et homme politique indien.
 Sheela Gowda, artiste indienne.
 , actrice indienne.
 Sheela Lambert, militante et écrivaine américaine.
 , avocate américaine.
 , activiste indienne.
 Ma Anand Sheela, ancienne secrétaire et porte-parole d'Osho.

Autre 
 , un film de 1935.
 Sheela Na Gig, une sculpture figurative.